Die 72. Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft der Männer wurde am 25. und 26. Februar 1978 im Ullevi-Stadion im schwedischen Göteborg ausgetragen. Davon getrennt fand die 36. Mehrkampfweltmeisterschaft der Frauen eine Woche später, am 4. und 5. März 1978, im finnischen Helsinki statt. Weltmeister wurden der US-Amerikaner Eric Heiden und Tatjana Awerina aus der Sowjetunion.

Wettbewerb

Frauen 
Im Vorjahr hatte Tatjana Awerina aus der Sowjetunion die WM-Teilnahme wegen eines Knöchelbruchs verpasst, diesmal gewann sie die Goldmedaille mit zwei Streckensiegen über 1500 Meter sowie 1000 Meter vor ihrer Teamkollegin Galina Stepanskaja. Bronze ging an Marion Dittmann aus der DDR, die am schnellsten über 3000 Meter war.

Männer 
Eric Heiden verteidigte erfolgreich seinen 1977 erstmals errungenen Weltmeistertitel. Er entschied die ersten drei Strecken für sich, womit sein Triumph bereits vorzeitig feststand, weil bis 1986 die Regel galt, dass drei Streckensiege für den Titelgewinn ausreichen. Die Silbermedaille gewann der Norweger Jan Egil Storholt vor Sergei Martschuk aus der Sowjetunion. Im abschließenden 10.000-Meter-Rennen lief Sten Stensen am schnellsten.

Weblinks 
 Ergebnisse der Mehrkampf-WM 1978 Frauen und Männer auf speedskatingstats.com

1978
Sportveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in Göteborg
Sportveranstaltung in Helsinki
Eisschnelllauf (Schweden)
Eisschnelllauf (Finnland)
Ullevi